Amor est l'amour, en latin et dans d'autres langues dérivées du latin (roumain, espagnol, portugais).

Patronyme 

 Eduardo Blanco Amor (1897-1979), un journaliste et écrivain galicien ;
 Guadalupe Amor (1918-2000), un poète mexicaine ;
 Guillermo Amor (1967-), un footballeur espagnol ;
 Ouanes Amor (1936-), un peintre tunisien ;
 Christine Amor (1952-), une actrice de télévision australienne ;
 Paul Amor (1901-1984), un magistrat français.

Prénom 
Amor est un prénom arabe.

Œuvres 

 Amor, un roman de André Bay ;
 Amor, un film franco-israélien réalisé par Raphael Rebibo ;
 Amor, une chanson de Gabriel Ruiz.

Autres 
Amor peut être aussi :
 Amor, le surnom de Cupidon ;
 Amor, une ville portugaise ;
 Amor, un surnom dans la Rome antique ;
 Amor, une petite automobile allemande construite en nombre limité de 1924 à 1925.

Voir aussi 
 Astéroïdes Amor, famille d'astéroïdes géocroiseurs, nommée d'après (1221) Amor

Homonymie de patronyme
Amour